11-й полк может означать:

Пехотные полки 
 11-й пехотный Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк
 11-й Вирджинский пехотный полк
 11-й Нью-Йоркский пехотный полк
 11-й егерский полк
 11-й гренадерский Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова, ныне Его Императорского Высочества великого князя Димитрия Павловича полк

Стрелковые полки 
 11-й стрелковый полк
 Сибирский 11-й стрелковый полк
 Финляндский 11-й стрелковый полк
 Туркестанский 11-й стрелковый полк

Мотострелковые полки 
 11-й отдельный гвардейский мотострелковый Енакиевско-Дунайский полк (ДНР)

Кавалерийские полки 
 Изюмский 11-й гусарский полк
 11-й уланский Чугуевский Её Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк
 Рижский 11-й драгунский полк
 11-й Донской казачий генерала от кавалерии графа Денисова полк
 11-й отдельный кавалерийский полк

Танковые полки 
 11-й отдельный гвардейский танковый Бранденбургский Краснознамённый, ордена Кутузова полк прорыва
 11-й отдельный танковый полк 209-й танковой бригады
 11-й танковый полк 11-й танковой бригады
 11-й бронетанковый полк (Индия)
 11-й танковый полк (Россия)

Миномётные полки 
 11-й отдельный гвардейский миномётный Львовский Краснознамённый ордена Кутузова полк

Авиационные полки 
 11-й истребительный авиационный полк
 11-й запасной истребительный авиационный полк
 11-й гвардейский истребительный авиационный Выборгский
ордена Кутузова полк
  11-й гвардейский истребительный авиационный полк Черноморского флота

Зенитные полки 
 11-й зенитный ракетный полк (Украина)